

Symbole 
 Décagramme
 Diacylglycérol

Sigle 
 Directed acyclic graph (en français, graphe acyclique orienté)

Code 
 le dagbani, selon les codes de langue ISO 639-3 et IETF

Nom propre 
 Dag, le dieu du jour dans la mythologie nordique
 Dag le Sage, roi suédois légendaire
 Kara Dag, un massif montagneux situé sur la côte sud-est de la Crimée (Ukraine)

Prénom

Télévision 
  est une série télévisée américaine (2000)